Aymond ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Aymond (* 1949), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von New Orleans
 Philippe Aymond (* 1968), französischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Aymon